Ци́нна:

 Цинна (растение) () — род растений семейства Злаки.
 Цинна (город) () — коммуна в Германии, в земле Саксония.

См. также 
 Гай Гельвий Цинна — древнеримский поэт I в. до н. э.
 Луций Корнелий Цинна (значения)